Rivière de la Corneille (frz. für „Krähenfluss“) bezeichnet folgende Flüsse in der kanadischen Provinz Québec:

 Rivière de la Corneille (Hudson Bay), Zufluss der Hudson Bay
 Rivière de la Corneille (Rivière Coulonge), linker Nebenfluss des Rivière Coulonge
 Rivière de la Corneille (Sankt-Lorenz-Golf), Zufluss des Sankt-Lorenz-Golfs